Bank of the West Classic 2017 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2017 z cyklu Stanford Classic zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 31 lipca–6 sierpnia 2017 roku w Stanford na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 776 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017
US Open Series 2017
2017 w Kalifornii